Филип Колшрајбер је освојио турнир. У финалу је победио Филипа Печнера резултатом 7-6(7-5), 2-0 предаја.

Носиоци

  Роџер Федерер (повукао се пре почетка турнира)
  Томаш Бердих (полуфинале)
  Гаел Монфис (полуфинале)
  Михаил Јужни (повукао се пре почетка турнира)

<li> Виктор Троицки (четвртфинале)
<li> Флоријан Мајер (четвртфинале)
<li> Александар Долгополов (друго коло)
<li> Милош Раонић (четвртфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 2011.